Чуксеев — фамилия; имеет женскую форму Чуксеева.
 Чуксеев, Виталий Яковлевич (1933—2015) — советский и российский журналист-международник, заместитель генерального директора ТАСС, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Чуксеев, Яков Корнеевич (1903—1991) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Чуксеева, Марина Викторовна (род. 1963) — советская и казахстанская волейболистка.